Boussingault ist ein Einschlagkrater im äußersten Süden der Mondvorderseite, südwestlich von Helmholtz und nordöstlich von Boguslawsky.
Der Kraterrand ist sehr stark erodiert. Das Kraterinnere wird zum größten Teil von dem darin gelegenen Nebenkrater Boussingault A überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Chemiker Jean-Baptiste Boussingault offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Boussingault auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)